La Coupe de Moldavie féminine de football est une compétition de football féminin à élimination directe opposant les clubs de Moldavie, créée en 2007.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Compétition de football en Moldavie
Compétition féminine de football
Moldavie